Die Super League 2019/20 war die 61. Spielzeit der höchsten griechischen Spielklasse im Männerfußball sowie die 14. Austragung unter dem Namen Super League. Die Meisterschaft wurde mit 14 Mannschaften ausgespielt. Am 2. August 2019 wurde die 1. Runde eröffnet, am 1. März 2020 beendet. Im Anschluss fanden ab dem 6. Juni die Platzierungsrunden statt, deren Start jedoch aufgrund der COVID-19-Pandemie verschoben werden musste.

Titelverteidiger war PAOK Thessaloniki.

Spielbetrieb während der COVID-19-Pandemie 
Am 13. März 2020 gab der griechische Verband aufgrund der COVID-19-Pandemie bekannt, die Austragung der Platzierungsrunden bis auf Weiteres zu verschieben. Zum 6. Juni wurde der Spielbetrieb ohne Zuschauer wieder aufgenommen.

Änderungen gegenüber der Saison 2018/19 
Die Anzahl der Teilnehmer wurde von 16 auf vierzehn Mannschaften gesenkt, darüber hinaus wurde ein Play-off-System eingeführt. Die besten sechs Teilnehmer spielen in der Meisterrunde um den Meistertitel und die internationalen Starterplätze, die schlechtesten acht gegen den Abstieg.

Teilnehmer 

 der Meister der Super League 2018/19:
  PAOK Thessaloniki
 die verbliebenen Mannschaften der Super League 2018/19:
  Olympiakos Piräus
  AEK Athen
  Atromitos Athen
  Aris Thessaloniki
  Panionios Athen
  PAS Lamia
  Panathinaikos Athen
  Panetolikos
  AE Larisa
  Asteras Tripolis
  Xanthi FC
  OFI Kreta
 der Aufsteiger aus der Football League 2018/19:
  Volos NFC

1. Runde

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der mittleren Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Platzierungsrunden

Meisterschaftsrunde

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der mittleren Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Abstiegsrunde

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der mittleren Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Abstiegs-Play-out 
Am Play-out nahmen der Vorletzte der Abstiegsrunde sowie der Zweitplatzierte der abgebrochenen Football League 2019/20 teil, um den letzten Teilnehmer an der nächsten Erstligasaison zu ermitteln. Das Hinspiel fand am 26., das Rückspiel am 29. August 2020 statt. Apollon Smyrnis stieg zur Folgesaison in die Super League auf.

|}

Weblinks 
 Offizielle Website sowie Steckbriefe der teilnehmenden Teams

Einzelnachweise 

2019
Fußballsaison 2019/20